Vergulden
 Gold-plating (Europese Unie)